Jungfräulichkeit steht für:

 sexuelle Unberührtheit, siehe Jungfrau
 Jungfräulichkeit (Bergengruen), Novelle von Werner Bergengruen aus dem Jahr 1947
 Jungfräulichkeit (Film), Dokumentarfilm von Vitali Manski aus dem Jahr 2008 (internationaler Titel: Virginity)